SRB est un code qui peut désigner :
 Serbie ;
 selon la norme ISO 3166-1 (alpha 3) ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

SRB est un sigle qui peut désigner (en ordre alphabétique):
 Service rapide par bus, l'équivalent de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ou du terme anglais BRT, principalement utilisé au Québec.
 Single Resolution Board ou Conseil de résolution unique (CRU), un élément clé de l'Union bancaire et son Mécanisme de Résolution Unique. Créé par la Directive européenne 806/2014 sur le Mécanisme de Résolution Unique, le SRB/CRU est une agence européenne indépendante, opérationnelle à partir du 1/1/2015, située à Bruxelles.
 Les Stratégies régionales pour la biodiversité, (depuis les années 2000) certaines stratégies déclinant à l'échelle des régions la SNB (stratégie nationale pour la biodiversité)
 Le Schéma régional biomasse, prévu en France par la loi sur la transition énergétique (il doit décliner régionalement la Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse
 "Solid Rocket Boosters", les propulseurs d'appoint de la navette spatiale Américaine

Voir aussi
 Agence exécutive de l'Union européenne
Sigle de 3 caractères